Hospital Rock est le nom de deux formations rocheuses de Californie, aux États-Unis, toutes deux inscrites au Registre national des lieux historiques :
 Hospital Rock, dans le comté de Siskiyou et le Lava Beds National Monument.
 Hospital Rock, dans le comté de Tulare et le parc national de Sequoia.